Polyphaga (kevers), een onderorde van de kevers (Coleoptera)
Polyphaga (kakkerlakken), een geslacht van kakkerlakken uit de familie Polyphagidae